Brazelton ist der Familienname folgender Personen:

 Conni Marie Brazelton (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 T. Berry Brazelton (1918–2018), amerikanischer Pädiater und Autor
 Tyrone Brazelton (* 1986), amerikanischer Basketballspieler